Rescue (rescatar en inglés) puede referirse a:

 Rescue una canción de la boy band japonesa KAT-TUN.   
 Emotional Rescue, álbum de la banda Rolling Stones. 
 Rescue Remedy sobre un fármaco compuesto por cinco esencias florales.
 Rescue (British Archaeological Trust)
 Rescue, videojuego de arcade publicado en 1982 por Stern Electronics.
 Rescue, videojuego de 1987 publicado por Mastertronic para ZX Spectrum.
 Rescue!, videojuego de 1993.
 Rescue, canción de Echo & the Bunnymen.
Rescue, grupo cristiano de A cappella.
Rescue groups, grupo de rescate.
Rescue: The Embassy Mission, videojuego de 1988.
Rescue (1990 TV series), videojuego de 1990.

Otros 
 Rescue Me, .
 The Rescue
 Rescue (cómic)